Округа Фредерик:
 Фредерик () — Виргиния
 Фредерик () — Мэриленд